P1 puede referirse a:

 Sony Ericsson P1, un teléfono móvil de 2007.
 P1, una variante de la pistola Walther P38.
 Polonia 1 (P1), un canal de televisión de Polonia.
 Fonelas P-1, un yacimiento paleontológico en Fonelas (Granada).
 Papiro 1, un papiro del Nuevo Testamento antiguo.
 Fago P1, un bacteriófago.
P1, carretera en Túnez.
Linaje P.1, variante B.1.1.248 o brasileña del SARS-CoV-2.